Beyoncé's I Am… Tour — концертний тур американської співачки Бейонсе у підтримку її другого сольного альбому I Am… Sasha Fierce. Географія туру включала Азію, Австралію, Європу, Африку (Єгипет) та Північну Америку.

Сет-лист 
 Sweet Dreams
 Crazy in Love
 Sax Solo
 Naughty Girl/ I Love To Love You Baby
 Freakum Dress
 Guitar Solo
 Get me bodied
 Smash Into You
 Satellites
 Ave Maria / In the Arms of an Angel (Сара Маклахлан)
 Halo
 If I Were a Boy Intro
 If I Were a Boy / You Oughta Know (Alanis Morissete)
 Cartoon Robot on Screen
 Diva
 Single Ladies Snippet
 Radio
 Me, MySelf and I
 Ego
 Piano Solo
 Trumpet Solo
 Hello
 Deja Vu
 Baby Boy / You Dont Love Me (No No No)
 Irreplaceable
 Dc Medley (Check On It / Bootylicious / Bug A Boo / Jumpin’ Jumpin’)
 Upgrade U
 Lost Yo Mind intro / Ring The Alarm
 Video Phone
 DC Medley (Say My Name / Independent Woman Part 1 / Bills, Bills, Bills / No No No / Survivor)
 At Last
 Listen
 Broken Hearted Girl
 Scared Of Lonely
 Piano Interlude / Dangerously In Love / Sweet Love
 Single Ladies (Put a Ring on It)
 Flaws And All

Посилання 

 Beyoncé Knowles' Офіційний вебсайт 

Бейонсе